Пења Алта има више значења:

 Пења Алта (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пења Алта (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пења Алта (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику